Heimunterbringung siehe:
 Heimerziehung
 Geschlossene Heimunterbringung